Męskim odpowiednikiem żeńskiego imienia Adrastea jest imię Adrastus (łac.) lub Adrastos (grecki). Imiona starożytnych postaci:
 Adrastus – król Argos, przywódca wyprawy przeciw Tebom.
 Adrastus – syn Meropa, sojusznik Trojan.
 Adrastus – syn Polinika.
 Adrastus z Afrodyzji – filozof perypatetyk.